Armáda může být:

 armáda – vojsko, pozemní ozbrojený sbor státu
 Armáda České republiky
 Armáda Spojených států amerických
 Britská armáda
 Československá armáda
 Polská armáda
 Rudá armáda
 Sovětská armáda
 Finská lidová armáda
 Československá lidová armáda
 podzemní armáda
 armáda (jednotka), větší vojenská jednotka obvykle o síle několika divizí
 tanková armáda

povstalecká vojska
 Armáda národního odporu – ozbrojená povstalecká organizace v Ugandě

historie
 Španělská Armada – invazní španělské loďstvo k dobytí Anglie (1588)

kultura
 Terakotová armáda – čínská kulturní památka

organizace
 Armáda spásy

fikce
 Klonová armáda či Velká armáda – ozbrojené síly (klony) Staré Republiky během klonových válek v Hvězdných válkách

Externí odkazy